Aleksandar Luković – ex calciatore serbo
 Andrija Luković – calciatore serbo
 Dejan Luković – ex cestista serbo naturalizzato svizzero
 Ivana Luković – pallavolista serba
 Marko Luković – cestista serbo
 Milorad Luković – ex militare e criminale serbo
 Luka Luković – calciatore serbo
 Stevan Luković – calciatore serbo
 Uroš Luković – cestista serbo